Чеберко — украинская фамилия. Известные носители:
 Чеберко, Евгений Игоревич (род. 1998) — украинский футболист.
 Чеберко, Иван Иванович (1923—2004) — Герой Советского Союза.